Zustände wie im Paradies ist der Titel von:

 Zustände wie im Paradies (1919), Originaltitel: Male and Female, Alternativtitel: Vom Diener zum Herrscher, US-amerikanisches Stummfilmdrama von Cecil B. DeMille
 Zustände wie im Paradies (1957), Originaltitel: The Admirable Crichton, britische Filmkomödie von Lewis Gilbert